Jasper County er navnet på 8 counties i USA. Alle opkaldt efter sergent William Jasper, en helt fra den amerikanske uafhængighedskrig.

 Jasper County, Georgia
 Jasper County, Illinois
 Jasper County, Indiana
 Jasper County, Iowa
 Jasper County, Mississippi
 Jasper County, Missouri
 Jasper County, South Carolina
 Jasper County, Texas

Andet 
 Jasper County (album): er indspillet af Trisha Yearwood